Eugène Lacomblé kan verwijzen naar

 Eugène Lacomblé (beeldhouwer) (1828-1905)
 Eugène Lacomblé (officier) (1896-1942)